Червоноградский райо́н () — административная единица Львовской области Украины. 

Административный центр — город Червоноград.

История 
Район был образован Постановлением Верховной рады от 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы, в его состав вошли территории:
 Радеховского района,
 Сокальского района,
 частично Каменка-Бугского района (Добротворская поселковая община),
 частично Жолковского района (северо-восточная оконечность: Купичвольский и Боянецкий сельсоветы, включённые в Великомостовскую городскую общину),
 а также город областного значения Червоноград.

Население 
Численность населения района составляет  человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 7 территориальных общин (громад), в том числе 5 городских и 2 поселковые общины (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Червоноградская городская община (город Червоноград),
 Белзская городская община (город Белз),
 Великомостовская городская община (город Великие Мосты),
 Радеховская городская община (город Радехов),
 Сокальская городская община (город Сокаль);
Поселковые:
 Добротворская поселковая община (пгт Добротвор),
 Лопатинская поселковая община (пгт Лопатин).

Примечания

Ссылки